Soudan (Deux-Sèvres)
 Soudan (Loire-Atlantique)